Seventh Avenue kan syfta på:

 Seventh Avenue (Manhattan) – en gata på Manhattan
 Seventh Avenue (Band) – ett tyskt band